Helix – serial TV
 Helix – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon
 Helix – kanadyjski zespół muzyczny
 Helix – rodzaj ślimaka z rodziny ślimakowatych